692 Hippodamia – asteroide della fascia principale
 Hippodamia (cavallo) – cavallo da corsa 
 Hippodamia (zoologia) – genere di coleotteri della famiglia dei coccinellidi

Pagine correlate

ippodamia